Libin is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt iets meer dan 5.000 inwoners.

Geschiedenis 
Libin hoorde vroeger tot het domein van Villance. In de 16de eeuw werd Libin in twee stukken gedeeld, Libin-Haut en Libin-Bas. Er waren ook twee parochies, namelijk een gewijd aan Sint-Paulus in Libin-Bas en aan Onze-Lieve-Vrouw in Libin-Haut en Smuid.

Op het eind van het ancien régime werden Libin-Haut en Libin-Bas gemeenten. Deze werden in 1823, samen met Smuid, verenigd tot een gemeente Libin. De gemeente Smuid werd in 1899 weer afgesplitst.

In 1977 werd Libin een grote fusiegemeente. Het gehucht Poix-Saint-Hubert werd van Libin overgeheveld naar Saint-Hubert.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

De gemeente telt verder nog enkele dorpen en gehuchten zoals Glaireuse, Hamaide, Lesse en Sèchery.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
 Redu : Het boekendorp
 Transinne : Het Euro Space Center

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Libin

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)